«Fuerte» () — сингл канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду з альбому «The Best of Nelly Furtado». Випущений 26 жовтня 2010 року лейблом «Nelstar».

Список композицій 
CD промо

Примітки

Посилання 
 Відеокліп  на YouTube.

Сингли 2010
Сингли Неллі Фуртаду